

Patronyme 

 Brigitte Sauriol (1945-), réalisatrice et scénariste québécoise ;
 Charles Sauriol (1904-1995), naturaliste canadien responsable de la préservation de nombreux habitats naturels ;
 Louise-Michelle Sauriol (1938-), écrivaine québécoise ;
 Timothée Sauriol (1831-1886), médecin et homme politique québécois.